Spojení písmen M a G může mít různé významy:

MG 
 MG – kód ISO 3166-2 pro Madagaskar
 BR-MG – kód ISO 3166-2 pro stát Minas Gerais
 BS-MG – kód ISO 3166-2 pro Mayaguana
 MG – britský výrobce automobilů
 MG – zkratka z německého Maschinengewehr – kulomet; například MG 08, MG 34, MG 42
 Mensa gymnázium – pražské soukromé gymnázium pro nadané studenty, založené sdružením Mensa ČR
 Moravská galerie v Brně – druhé největší muzeum umění v Česku
 MorgenGrauen – německojazyčný MUD (textová počítačová hra)
 Myasthenia gravis – onemocnění postihující nervosvalový přenos

Mg 
 hořčík (z latinského Magnesium) – chemický prvek
 megagram (častěji tuna) – jednotka hmotnosti, tisíc kilogramů

mg 
 miligram – jednotka hmotnosti, miliontina kilogramu
 malagaština – dvojpísmenný ISO 639 kód pro jazyk
 mg (editor) – Emacsu podobný minimalistický textový editor

.mg 
 .mg – internetová doména nejvyššího řádu pro Madagaskar

Zkratky
Značky